Genzano puede referirse a:

 Genzano di Lucania, municipio de la provincia de Potenza, en Basilicata, (Italia)
 Genzano di Roma, localidad y comune italiana de la provincia de Roma, región de Lacio, (Italia)